

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Bonita – comunità della Contea di San Diego, California
 Bonita – villaggio della Parrocchia di Morehouse, Louisiana

Musica 
 Bonita (1950) – brano composto da José Antonio Zorrilla Martínez (Monís) e da Luis Arcaraz Torras
  Bonita (2017) – brano interpretato da J Balvin con Jowell & Randy

Onomastica
 Bonita – prenome femminile

Personaggi
 Bonita Femur – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia dell'uomo falena e di uno scheletro

Zoologia
 Bonita – genere di granchi della famiglia Pinnotheridae